Вільянуе́ва (, дослівно нове поселення) — дуже поширений в іспаномовних країнах топонім і похідне від нього прізвище.

Топонім

Іспанія

Авіла 
 Вільянуева-де-Авіла — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Вільянуева-де-Гомес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Вільянуева-дель-Асераль — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Вільянуева-дель-Кампільйо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.

Астурія 
 Вільянуева-де-Оскос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Астурія.

Бадахос 
 Вільянуева-де-ла-Серена — місто і муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура.

Бургос 
 Вільянуева-де-Арганьйо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Вільянуева-де-Гум'єль — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Вільянуева-де-Карасо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Вільянуева-де-Теба — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.

Валенсія 
 Вільянуева-де-Кастельйон — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія.

Вальядолід 
 Вільянуева-де-Дуеро — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Вільянуева-де-ла-Кондеса — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Вільянуева-де-лос-Інфантес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Вільянуева-де-лос-Кабальєрос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Вільянуева-де-Сан-Мансіо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.

Гвадалахара 
 Вільянуева-де-Алькорон — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.
 Вільянуева-де-Архесілья — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.
 Вільянуева-де-ла-Торре — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.

Гранада 
 Вільянуева-де-лас-Торрес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.
 Вільянуева-Месія — муніципалітет в Іспанії у складі автономної спільноти Андалусія.

Касерес 
 Вільянуева-де-ла-Вера — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура.
 Вільянуева-де-ла-Сьєрра — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура.

Кастельйон 
 Вільянуева-де-Альколеа — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія.
 Вільянуева-де-Вівер — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Валенсія.

Кордова 
 Вільянуева-де-Кордова — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.
 Вільянуева-дель-Дуке — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.
 Вільянуева-дель-Рей — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.

Куенка 
 Вільянуева-де-Гуадамехуд — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.
 Вільянуева-де-ла-Хара — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.

Ла-Ріоха 
 Вільянуева-де-Камерос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Ла-Ріоха.

Леон 
 Вільянуева-де-лас-Мансанас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.

Мадрид 
 Вільянуева-де-ла-Каньяда — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид.
 Вільянуева-дель-Пардільйо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид.
 Вільянуева-де-Пералес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид.

Малага 
 Вільянуева-де-Альгайдас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.
 Вільянуева-де-ла-Консепсьйон — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.
 Вільянуева-дель-Росаріо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.
 Вільянуева-дель-Трабуко — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.
 Вільянуева-де-Тапія — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.

Мурсія 
 Вільянуева-дель-Ріо-Сегура — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мурсія.

Паленсія 
 Вільянуева-дель-Ребольяр — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.

Саламанка 
 Вільянуева-дель-Конде — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.

Самора 
 Вільянуева-де-Асоаге — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Вільянуева-де-Кампеан — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Вільянуева-де-лас-Перас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.
 Вільянуева-дель-Кампо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.

Сарагоса 
 Вільянуева-де-Гальєго — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон.
 Вільянуева-де-Уерва — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон.
 Вільянуева-де-Хілока — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон.

Севілья 
 Вільянуева-дель-Аріскаль — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.
 Вільянуева-дель-Ріо-і-Мінас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.
 Вільянуева-де-Сан-Хуан — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.

Сорія 
 Вільянуева-де-Гормас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон.

Сьюдад-Реаль 
 Вільянуева-де-ла-Фуенте — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.
 Вільянуева-де-лос-Інфантес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.
 Вільянуева-де-Сан-Карлос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.

Теруель 
 Вільянуева-дель-Ребольяр-де-ла-Сьєрра — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон.

Толедо 
 Вільянуева-де-Алькардете — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.
 Вільянуева-де-Богас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча.

Уельва 
 Вільянуева-де-лас-Крусес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.
 Вільянуева-де-лос-Кастільєхос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.

Уеска 
 Вільянуева-де-Сіхена — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон.

Хаен 
 Вільянуева-де-ла-Рейна — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.
 Вільянуева-дель-Арсобіспо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія.

США 
 Вільянуева — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Сан-Мігель штату Нью-Мексико.

Люди 

 Алехандро Вільянуева (1908—1944) — перуанський футболіст.
 Ентоні Вільянуева (1945—2014) — філіппінський боксер.
 Карлос Рауль Вільянуева (1900—1975) — венесуельський архітектор.
 Мікель Вільянуева (1993) — венесуельський футболіст.
 Педро Пабло Вільянуева — кубинський дипломат.
 Сесар Вільянуева (1946) — перуанський політик.
 Хосе Вільянуева (1913—1983) — філіппінський боксер.